Aksu – miasto w Chinach
 Aksu – prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Aksu – miasto w Kazachstanie, obwód pawłodarski
 Aksu – osiedle typu miejskiego w Kazachstanie, obwód akmolski
 Aksu – wieś w Kazachstanie, obwód południowokazachstański
 Aksu – rzeka w Kazachstanie
 Aksu – rzeka w Chinach
 Aksu – pasmo w górach Ałtaju
 Aksu – góra w paśmie Aksu (5355 m n.p.m.)